Marcelino Blanco, calciatore argentino
Marcelino Blanco, calciatore paraguaiano